Мети́да, также Метис ( — мысль, премудрость), — в древнегреческой мифологии богиня — олицетворение мудрости, титанида (океанида), дочь Океана и Тефиды (Гесиод, Теогония), первая супруга Зевса (Ibid.). Метида фигурирует и в орфической теогонии. (У Акусилая она дочь Эреба и Нюкты.)

Тётка (или двоюродная сестра) и воспитательница Зевса, укрытого от Кроноса на Крите.
Метида принимала различные образы, чтобы избежать воспылавшего к ней страстью её воспитанника Зевса, но тот, проявив настойчивость, сошёлся с ней.

Она помогла Зевсу вывести из утробы Кроноса проглоченных тем старших братьев и сестёр Зевса; приготовила волшебное зелье, выпив которое, Кронос изрыгнул их. В позднейшей трактовке мифа сын Метиды именуется Лаас.

Уран и Гея (или Мойры, или даже сама Метида) предсказали Зевсу, что Метида родит ему сына, который превзойдёт его. Когда она забеременела, Зевс усыпил её ласковыми речами и проглотил . После этого, через некоторое время, из его головы родилась девочка — дочь Афина, соединившая в себе мудрость отца и матери. Рождения сына ему, таким образом, удалось избежать. Находясь с тех пор внутри Зевса, Метида — его советчица, она возвещает ему добро и зло: «что зло и что благо» (Теогония, 900).

У проф. В. Г. Боруховича образ Метиды представляет собой одну из персонификаций человеческого рассудка.

См. также 
Именем богини назван астероид (9) Метида, открытый в 1848 году, и спутник Юпитера Метида, открытый в 1979 году.

Примечания

Литература 
 
 
 

Богини мудрости
Древнегреческие богини
Океаниды
Боги по алфавиту
Зевс
Богини планеты Меркурий